Bosse peut désigner :
 Une difformité causée par une déviation de la colonne vertébrale ou une saillie anormale de la cage thoracique (voir aussi cyphose, gibbosité et bossu).
 Une excroissance sur le front ou le cuir chevelu consécutive à un choc (ecchymose légère due à un traumatisme).
 En langage familier c'est une aptitude spéciale dans une discipline donnée (exemple connu : avoir la bosse des maths).
 En jargon cycliste, c'est une colline.
 Dans le vocabulaire maritime, la bosse est un cordage ou une chaîne.
 En sport, le terme « bosses » peut désigner la discipline du ski de bosses.
 En zoologie :
 En vénerie, les bosses sont les deux excroissances charnues qui poussent sur le front du cerf, après la mue.
 Chez certains bovins (notamment les zébus) et chez les chameaux, la bosse est une excroissance sur le dos de l'animal.

Patronyme 

 Abraham Bosse est un graveur français du .
 Anna Antoinette Weber-van Bosse (1852-1942) est une botaniste néerlandaise.
 Auguste Bosse (1809-1891) est un amiral français.
 Barthélemy Des Bosses (1668-1738) est un théologue jésuite du - siècle, correspondant et traducteur de Gottfried Wilhelm Leibniz.
 Harald von Bosse (1812-1894) est un architecte germano-balte.
 Harriet Bosse (1878–1961) est une actrice suédo-norvégienne.
 Katharina Bosse (1968-) est une photographe finlandaise.
 Malcolm Bosse (1926-2002) est un écrivain américain.
 Pierre-Ambroise Bosse (1992-) est un athlète français spécialiste du 800 mètres.
 Pieter Philip van Bosse (1809-1879) est un homme politique libéral néerlandais.
 Robert Bosse (1832-1901) est un ministre prussien.

Pseudonyme 

 Bosse est un scénariste belge de bandes dessinées.

Toponyme 
  est un nom de commune.

Autres sujets 
 (16234) Bosse est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Voir aussi